Stammann ist der Familienname von

 Alfred Otto Stammann (1871–1935), deutscher Rechtsanwalt
 Franz Georg Stammann (1799–1871), deutscher Architekt
 Hugo Stammann (1831–1909), deutscher Architekt und Sohn von Franz Georg
 Johann Otto Stammann (1835–1909), deutscher Bürgermeister und Senator
 Matthias Stammann (* 1968), deutscher Fußballspieler